São Sebastião do Rio Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Rio Verde (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião do Rio Verde (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar